Court může být:

příjmení osob
 Jean-François Court (1957) – francouzský zápasník
 Margaret Courtová (1942) – australská tenistka

budovy
 Amazon Court – pražská administrativní budova
 Hampton Court Palace – britský královský palác v Londýně
 One Court Square – newyorský mrakodrap

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení